

Astronomia
 7420 Buffon – asteroide della fascia principale
 Buffon – cratere lunare

Geografia
 Buffon – comune francese della regione della Borgogna

Persone
 Buffon – cognome italiano
 Armando Buffon – calciatore italiano
 Georges-Louis Leclerc de Buffon (1707-1788) – scienziato francese
 Gianluigi Buffon (1978) – calciatore italiano, fratello di Guendalina e Veronica
 Guendalina Buffon (1973) – pallavolista italiana, sorella di Gianluigi
 Lorenzo Buffon (1929) – calciatore italiano
 Veronica Buffon (1975) – pallavolista italiana, sorella di Gianluigi

Pagine correlate 
 Buffone (disambigua)
 Buffoni